La estación Pompeya formaba parte del Metrobús de Buenos Aires, en el ramal Coronel Roca de la línea que recorre el sur de la ciudad. Fue inaugurada el 14 de agosto de 2013. Estaba ubicada en el cruce de la Avenida Rabanal con la calle Esquiú, con una plataforma a ambos lados de la misma. Era operada por las líneas 91 y 115.

Demolición 

Fue demolida el 24 de octubre de 2014, poco después de cumplir un año, para construir el Centro de Trasbordo Avenida Sáenz, lo que generó gran polémica.

Características 

La estación consistía en dos plataformas enfrentadas. Se accedía cada una mediante una rampa. Las paradas incluían carteles informativos sobre el servicio y la combinaciones posibles. Se informaban las líneas de colectivos que pasan por la estación, además de un mapa detallado de las inmediaciones y las estaciones de todo el ramal. Las paradas eran cubiertas, contaban con asientos, rampas para facilitar la subida y carteles en braille con el nombre e información de la estación.

Denominación 
Debía su nombre al barrio donde se emplazaba, el cual a su vez recibe su denominación gracias al Santuario Nuestra Señora del Rosario de Pompeya.

Véase también 

 Nueva Pompeya (Buenos Aires)
 Metrobús (Buenos Aires)
 Colectivo (Argentina)

Bibliografía 

 ¿Por qué Metrobús? Página oficial del Metrobús
 Arrancan obras para que el Metrobús salga a la calle La razón
 Preguntas frecuentes Página oficial del Metrobús
 Las primeras críticas del Metrobús Porteño Minuto Uno

Referencias 

Estaciones de Metrobus (Buenos Aires)
Nueva Pompeya